Alfred Chouard (1865-1959), entrepreneur de travaux publics français
 Claude-Henri Chouard (1931- ), chirurgien français ;
 Étienne Chouard (1956- ), enseignant français en économie et en droit ;
 Louis Chouard (1771-1843), baron de l'Empire français ;
 Louis Jules Chouard (1865-1928), écrivain et journaliste français ;
 Martin-Jules Chouard (1839-1919), artiste-peintre français ;
 Pierre Chouard (1903-1983), botaniste français ;
 Yves Chouard (1951-2008), guitariste et auteur-compositeur français.
Patronyme français